Ђампјеро Бониперти (; 4. јул 1928 — 18. јун 2021) био је италијански фудбалер који је играо на позицији нападача. Целу играчку каријеру провео је у Јувентусу, од 1946. до 1961, и за то време освојио пет титула првака Италије и два Купа Италије. На вечној листи стрелаца Јувентуса налази се на другом месту иза Алесандра дел Пјера, а на листи играча са највише одиграних утакмица у лиги се налази на трећем месту иза Дел Пјера и Ђанлуиђија Буфона.

За репрезентацију Италије наступао је на 38 утакмица и постигао осам голова. Учествовао је на два Светска првенства и једним олимпијским играма.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативни

Голови за репрезентацију

Успеси 
Јувентус
 Серија А: 1949/50, 1951/52, 1957/58, 1959/60, 1960/61.
 Куп Италије: 1958/59, 1959/60.

Напомене

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1928.
Умрли 2021.
Италијански фудбалери
Италијански фудбалски репрезентативци
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Јувентуса
Фудбалери Серије А
Фудбалери на Светском првенству 1950.
Фудбалери на Светском првенству 1954.
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 1952.
Италијански олимпијци на Летњим олимпијским играма 1952.